Hieronymi ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Hieronymi (1646–1705), deutscher Mediziner
 Georg Hieronymi (1914–1993), deutscher Bildhauer und Maler
 Leonhard Hieronymi (* 1987), deutscher Schriftsteller
 Robert Philipp Hieronymi (1868–1950), deutscher Maler und Gemälde-Restaurator
 Ruth Hieronymi (* 1947), deutsche Politikerin (CDU), MdL, MdEP
 Wilhelm Hieronymi (1809–1884), deutscher Theologe und Pfarrer